Iso Saarijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland), 
 Iso Saarijärvi (sjö i Finland, Satakunta), 

Robotskapade Finlandförgreningar